Бори́с Кра́вченко:
 Кравченко, Борис Евгеньевич (1945—1990) — русский советский прозаик.
 Кравченко, Борис Петрович (1929—1979) — советский композитор и педагог.